Odin Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Odin Township du comté de Madison dans l'Illinois.
  du comté de Watonwan dans le Minnesota.

Voir également 
 

Homonymie de townships